Husův sbor je obvyklé označení bohoslužebného objektu (kostela, chrámu) Církve československé husitské.

Některé Husovy sbory 
 Husův sbor (Brno-Královo Pole)
 Husův sbor (Brno-Tuřany)
 Husův sbor (Brno-Veveří)
 Husův sbor (Čerčany)
 Husův sbor (České Budějovice)
 Husův sbor (Čistá)
 Husův sbor (Hořelice)
 Husův sbor (Chlumec nad Cidlinou)
 Husův sbor (Litovel)
 Husův sbor (Loštice)
 Husův sbor (Ostrava-Hrabůvka)
 Husův sbor (Ostrava-Michálkovice)
 Husův sbor (Ostrava-Zábřeh)
 Husův sbor (Nová Paka)
 Husův sbor (Nové Strašecí)
 Husův sbor (Olomouc)
 Husův sbor (Olomouc-Hodolany)
 Husův sbor (Peruc)
 Husův sbor (Dejvice) v Praze
 Husův sbor (Holešovice) v Praze
 Husův sbor (Nusle) v Praze
 Husův sbor (Smíchov) v Praze
 Husův sbor (Vinohrady) v Praze
 Husův sbor (Vršovice) v Praze
 Husův sbor (Zbraslav) v Praze
 Husův sbor (Turnov)

Další významy 
 Husův sbor Čechů a Slováků ve Švýcarsku (Johannes Hus-Gemeinde der Tschechen und Slowaken in der Schweiz) – české protestantské naddenominační společenství v Curychu, existující od roku 1969.